Новоникола́евка, Ново-Николаевка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новониколаевка — до 2018 г. название села Чайдюзю в Кубинском районе.

Казахстан 
 Новониколаевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Новониколаевка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Новониколаевка — до 2013 года название села Карагайлы Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области.
 Новониколаевка — прежнее название села Байзак Байзакского района Жамбылской области.
 Новониколаевка — прежнее название села Жабаглы Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Новониколаевка — село в Жайыльском районе Чуйской области.

Россия 
Алтайский край
 Новониколаевка — село в Рубцовском районе.
Амурская область
 Новониколаевка — село в Ромненском районе.
Астраханская область
 Ново-Николаевка — село в Ахтубинском районе.
Башкортостан
 Новониколаевка — деревня, Белебеевский район
 Новониколаевка — деревня, Ермекеевский район
 Новониколаевка — деревня, Зианчуринский район
 Новониколаевка — деревня, Ишимбайский район
 Новониколаевка — деревня, Мишкинский район
 Новониколаевка — деревня, Миякинский район
 Новониколаевка — деревня, Стерлибашевский район
 Новониколаевка — деревня, Стерлитамакский район
 Новониколаевка — деревня, Фёдоровский район
Белгородская область
 Новониколаевка — село, Старооскольский городской округ
Брянская область
 Новониколаевка — деревня, Брянский район
 Новониколаевка — бывший посёлок, Комаричский район
Волгоградская область
 Новониколаевка — село в Котовском районе.
Дагестан
 Новониколаевка — село в Тарумовском районе.
 Новониколаевка — прежнее название села Татаюрт в Бабаюртовском районе.
Иркутская область
 Новониколаевка — деревня в Тайшетском районе, ликвидирована в 2004 г.
Кемеровская область
 Новониколаевка — село, Яйский район

Краснодарский край
 Новониколаевка — хутор, Усть-Лабинский район
Красноярский край
 Новониколаевка — село, Иланский район.
 Новониколаевка — деревня, Назаровский район
Липецкая область
 Новониколаевка — деревня в Липецком районе.
Московская область
 Новониколаевка — деревня, Орехово-Зуевский район
 Новониколаевка — деревня, Рузский район.
Нижегородская область
 Новониколаевка — деревня в Кстовском районе.
 Новониколаевка — село в Починковском районе
Новосибирская область
 Новониколаевка — село в Барабинском районе.
 Новониколаевка — деревня в Купинском районе.
 Новониколаевка — деревня в Кыштовском районе.
Оренбургская область
 Новониколаевка — село в Гайском районе.
 Новониколаевка — село в Саракташском районе.
 Новониколаевка — деревня в Северном районе.
 Новониколаевка — село в Тюльганском районе.
Приморский край
 Новониколаевка — село, Ольгинский район
 Новониколаевка — село, Ханкайский район
Ростовская область
 Новониколаевка — село в Азовском районе
 Новониколаевка — село в Матвеево-Курганском районе
 Новониколаевка — хутор в Миллеровском районе
Самарская область
 Новониколаевка — село в Алексеевском районе, упразднено в 2001 г.
Томская область
 Новониколаевка — село, Асиновский район
 Новониколаевка — село, Кривошеинский район
 Новониколаевка — село, Шегарский район
Тюменская область
 Новониколаевка — деревня в Сладковском районе.
 Новониколаевка — деревня в Сорокинском районе.
Хакасия
 Новониколаевка — деревня, Бейский район
Челябинская область
 Новониколаевка — село в Карталинском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новониколаевка — село, Красноперекопский район.
 Новониколаевка — село, Ленинский район.
 Новониколаевка — село, включённое в состав села Садового, Нижнегорский район.
 Новониколаевка — исчезнувшее село, Раздольненский район.
 Новониколаевка — село, Симферопольский район.

Севастополь 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новониколаевка — исчезнувшее село в Балаклавском районе.

Турция 
 Ново-Николаевка — прежнее название села Акчай района Кагызман ила Карс.

Украина 
Днепропетровская область
 Новониколаевка — посёлок городского типа, Верхнеднепровский район
 Новониколаевка — село, Днепровский район
 Новониколаевка — село, Покровский район
 Новониколаевка — село, Синельниковский район
 Новониколаевка — село, Томаковский район
 Ново-Николаевка — до 1939 г. название села Чкалово Никопольского района.

Донецкая область
 Новониколаевка — посёлок городского типа, Дружковский городской совет
 Новониколаевка — поселок, Волновахский район
 Новониколаевка — село, Волновахский район
 Новониколаевка — село, Покровский район
 Новониколаевка — село, Славянский район
 Новониколаевка — село, Шахтёрский район
Запорожская область
 Новониколаевка — село, Гуляйпольский район
 Новониколаевка — село, Мелитопольский район
 Новониколаевка — село, Михайловский район
 Новониколаевка — посёлок городского типа, Новониколаевский район
 Новониколаевка — село, Приазовский район
 Новониколаевка — село, Токмакский район
Кировоградская область
 Новониколаевка — село, Бобринецкий район
 Новониколаевка — село, Добровеличковский район
 Новониколаевка — село, Маловисковский район
 Новониколаевка — село, Новгородковский район
 Новониколаевка — село, Новоархангельский район
 Новониколаевка — село, Новоукраинский район
Николаевская область
 Новониколаевка — село, Веселиновский район
 Новониколаевка — село, Витовский район
 Новониколаевка — село, Еланецкий район
 Новониколаевка — село, Новобугский район
 Новониколаевка — село, Новоодесский район
Одесская область
 Новониколаевка — село, Захарьевский район
 Новониколаевка — село, Измаильский район
 Новониколаевка — село, Лиманский район
Сумская область
 Новониколаевка — село, Сумский район
Харьковская область
 Новониколаевка — село, Балаклейский район
 Новониколаевка — село, Близнюковский район
 Новониколаевка — село, Шевченковский район
Херсонская область
 Новониколаевка — село, Высокопольский район
 Новониколаевка — село, Ивановский район
 Новониколаевка — село, Новотроицкий район
 Новониколаевка — село, Скадовский район
Хмельницкая область
 Новониколаевка — село, Летичевский район
Черкасская область
 Новониколаевка — село, Драбовский район

См. также